Maximowitsch ist der russische Familienname von:
 Karl Johann Maximowicz (russisch: Karl Iwanowitsch Maximowitsch; 1827–1891), deutsch-russischer Botaniker
 Johannes von Shanghai und San Francisco (Michail Borissowitsch Maximowitsch; 1896–1966), Heiliger der Russisch-Orthodoxen Kirche

Siehe auch:
Maxymowytsch
Maksimović